Dagboek (persoonlijk)
Dagboek (financieel)
Dagboek (hoorspel)